The Keeper ist:
 The Keeper (1976), kanadischer Spielfilm von T. Y. Drake (1976)
 The Keeper (1995), US-amerikanischer Spielfilm von Joe Brewster (1995)
 The Keeper (2004), kanadisch-britischer Spielfilm von Paul Lynch (2004)
 The Keeper: The Legend of Omar Khayyam, US-amerikanischer Spielfilm von Kayvan Mashayekh (2005)
 der Originaltitel von Steven Seagal’s The Keeper, US-amerikanischer Spielfilm von Keoni Waxman (2009)
 der internationale Titel von Trautmann (Film), deutsch-britischer Spielfilm von Marcus H. Rosenmüller (2018)

Siehe auch:
 Keeper, verschiedene Bedeutungen